Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „72”:

Wojska Polskiego
 72 Pułk Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego (1921–1939)
 72 Pułk Piechoty AK Ziemi Radomskiej utworzony w 1944 w Okręgu Radom-Kielce AK
 72 Pułk Piechoty AK utworzony 20 września 1944 w powstaniu warszawskim w Okręgu Warszawa AK

Austro-węgierski
 Węgierski Pułk Piechoty Nr 72 (1860–1918)

Niemiecki
 72 Pułk (4 Turyngski) – sformowany 5 maja 1860; garnizony: Torgau i Eilenburg; przydział w 1914: IV Korpus